Anastas ist der Familienname folgender Personen:

 Ayreen Anastas (* 1976), palästinensische Künstlerin
 Benjamin Anastas (* 1969), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paul Anastas (* 1962), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:

 Roberta Anastase (* 1976), rumänische Politikerin
 Anastasia (Begriffsklärung)